Turneul de tenis de la Roland Garros din 2012 a fost un turneu de tenis de nivel Grand Slam care s-a jucat în aer liber pe terenuri de zgură, la Stade Roland Garros, Paris, în perioada 27 mai – 11 iunie 2012. A fost cea de-a 116-a ediție a Openului Francez și al doilea turneu de Grand Slam al anului.

Câștigători
Simplul masculin a fost câștigat pentru a șaptea oară de spaniolul Rafael Nadal, care a depășit astfel recordul de șase victorii al lui Björn Borg. La general, a fost cel de-al 11-lea titlu de Grand Slam pentru Nadal.

Simplul feminin a fost câștigat de Maria Șarapova, care a învins-o în finală pe Sara Erani în două seturi și a câștigat primul ei titlu la French Open. Șarapova, în vârstă de douăzeci și cinci de ani, a câștigat astfel un Grand Slam în carieră, fiind a zecea femeie din istoria tenisului care realizează acest lucru. Singura jucătoare care a câștigat un set împotriva ei în acest turneu a fost Klára Zakopalová în optimile de finală. 

La dublu masculin, cuplul Daniel Nestor și Max Mirnyi a reușit să apere victoria de anul trecut. În finală, ei au învins perechea americană Mike Bryan și Bob Bryan cu 6-4, 6-4. Nestor a câștigat Openul Francez pentru a treia oară consecutiv și a fost cea de-a patra victorie (victorii anterioare 2007, 2010, 2011). La fel, pentru Mirný a fost al patrulea trofeu din această competiție la French Open (victorii anterioare 2005, 2006, 2011). 

Câștigătoarele la dublu feminin au fost italiencele Sara Errani și Roberta Vinci. Pentru ambele jucătoare, a fost primul titlu de Grand Slam. 

Perechea indiană Sania Mirza și Mahesh Bhupathi a câștigat dublu mixt. Pentru Mirza, titlul a fost a doua sa victorie de Grand Slam în această competiție. Pentru Bhupathi, a fost a opta victorie de Grand Slam și a doua în această competiție la Openul Francez (titlu anterior, 1997).

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Premii în bani

Note

Legături externe
 Roland Garros

2012
2012 în tenis